Сезон 2019/2020 годов — 55-й сезон для футбольного клуба «Бавария» Мюнхен в чемпионате Германии и 120-й со дня основания футбольного клуба. Сезон был прерван в марте из-за пандемии COVID-19. В мае сезон возобновился.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:170.000.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:58.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль:0

Общие убытки:170.000.000

Общая прибыль:58.000.000

Разница:112.000.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Ссылки 

2020